Бофор може да се односи на:
 Бофорова скала, скала за одређивање јачине ветра
 Бофор (Горња Гарона), насељено место у Француској, у департману Горња Гарона
 Бофор (Еро), насељено место у Француској, у департману Еро
 Бофор (Изер), насељено место у Француској, у департману Изер
 Бофор (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Бофор (Савоја), насељено место у Француској, у департману Савоја
 Бофор (Север), насељено место у Француској, у департману Север

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Бофор"